Podbiel peut désigner :

Toponymie
en 
 Podbiel, village 
en Pologne
 Podbiel, village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Podbiel, village de la voïvodie de Mazovie